Сараван — село в марзі Вайоц-Дзор, на півдні Вірменії.
Сараван (також Салаван, лаос. ສາ ລະ ວັນ) — провінція (кванг) на півдні Лаосу. 
Сараван — місто на півдні Лаосу.
Сараван — район на півдні Лаосу.